Atabey steht für:
 Atabeg, türkischer Titel
 Atabey (Isparta), Landkreis und Kreisstadt in der Türkei

Atabey ist der Familienname folgender Personen:
 Fahri Atabey (1913–1994), türkischer Mediziner